Lira (Oeganda), een stad in Oeganda
 Lira (district), een district in Oeganda
Bisdom Lira, een rooms-katholiek bisdom in Oeganda
 Stichting Lira, een Nederlandse auteursrechtenorganisatie
 Italiaanse lire, de vroegere munteenheid van Italië
 Turkse lira, de munteenheid van Turkije
 Carlos Augusto de José Lira, een Braziliaans voetballer, kortweg Lira genaamd

Munteenheden:
 Zie Lire (doorverwijspagina)

Zie ook 
 Lyra (doorverwijspagina)